Bossan bzw. Bossann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Bossann, auch Bossan, (1756–1813), deutscher Schauspieler
 Pierre Bossan (1814–1888), französischer Architekt des Historismus